kam (anatomie), de kam van een haan
hanenkam (kapsel), een soort kapsel
hanenkam (plant), een plantensoort
hanenkam (zwam), een soort zwam
Hanenkam (metselwerk), een gemetselde latei in de vorm van een hanenkam